ciò che è pertinente alle Maldive
lingua maldiviana